Árgyelán János (1969) magyar labdarúgó, középpályás
 Árgyelán János (1976) tanár, politikus, önkormányzati képviselő, pártigazgató